Appleton (Kalifornia)
 Appleton (Maine)
 Appleton (Maryland)
 Appleton (Minnesota)
 Appleton (Ohio)
 Appleton (Tennessee)
 Appleton (Washington)
 Appleton (Wisconsin)
 Old Appleton
 Appleton Township (egyértelműsítő lap)